

Spiritualità  
 Agape, nei cristiani delle origini, banchetto comunitario che si consumava dopo la messa serale (dal greco antico , "amore divino e incondizionato"), da cui deriva:
 Agape – termine proprio del cristianesimo dove indica la condizione  spirituale dell'amore disinteressato
 Agape – nel mitraismo, banchetto rituale a base di pane e vino
 Agape – centro ecumenico della Chiesa valdese

Altro 
 Agape – nome proprio di persona italiano femminile
 Agape – cognome italiano
 Agape – azienda italiana di arredamento
 Agape – personaggio del manga e anime I Cavalieri dello Zodiaco
 Agape – brano del gruppo musicale SHW
 Agape – album dei Lantlôs del 2011
 Agape – brano del gruppo Dead Can Dance contenuto nell'album Anastasis
 Agape – cratere su Ariel

Altri progetti